Crerar est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1836-1916), poète écossais
 (1904-1965), pilote anglais de la RAF
 (1914-1986), joueur écossais de cricket
Harry Crerar (1888-1965), officier de l'armée canadienne

 (1785-1856), ingénieur civil néo-écossais
Thomas Alexander Crerar (1876-1975), homme politique canadien du Manitoba

Toponyme

Crerar, quartier de Hamilton en Ontario

Autre
, bibliothèque de l'Université de Chicago

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme